Muhammad al-Tidschani ist der Name folgender Personen:

* Muhammad al-Tidschani (Theologe) (* 1943), tunesischer Theologe
 Muhammad al-Tidschani (Fußballspieler) (* 1988), libyscher Fußballspieler